Самитова:
 Самитова, Газиза — татарская поэтесса
 Самитова-Галкина, Гульнара Искандеровна — российская легкоатлетка